Аксентьевы  (Оксентьевы, Авксентьевы) —  древний русский дворянский род.

Род внесён в дворянские родословные книги Пензенской, Тамбовской и Саратовской губерний.

История рода 
Леонтий и Андрей Ивановичи, Гридя и Андрей Леонтьевичи, Русин Андреевич. Яков и Иван Никитичи и Иван Андреевич служили по Можайску (1537). Леонтий-Лев и Игнатий Тимофеевичи владели поместьями в Тверском уезде (1540). Дьяк Мелентий и Невторого Оксентьевы погибли в битве при Молодях (июль 1572). Воин и Ждан Артемьевичи владели поместьями в Дедиловском уезде (1588). Можайский сын боярский Аввакум Михайлович владел двором в Можайске (1595). Безсон Васильевич муромский городовой дворянин, а Иван Васильевич, Андрей Смирного и Путило Молчанов вёрстаны по Мурому новичными окладами (1597).

Григорий Андреевич и Соломонида Ивановна в 1-й четверти XVII века владели поместьями в Можайском уезде. Трое представителей рода участвовали в обороне Москвы (1618), за что пожалованы вотчинами.

Один представитель рода владел населённым имением (1699).

Известные представители 

 Аксентьев Степан Иванович — муромский городовой дворянин (1629).
 Аксентьев Аввакум Васильевич — московский дворянин (1658—1677).
 Аксентьев Василий Аввакумович — московский дворянин (1658—1677).

Примечания